Оланчито () — город и муниципалитет в северной части Гондураса, на территории департамента Йоро.

Географическое положение 
Расположен на востоке департамента, на правом берегу реки Агуан, в 70 км от города Токоа. Абсолютная высота — 157 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 40 049 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Рамон Амайа Амадор (1916—1966) — гондурасский прозаик, журналист, политик.
 Мартинес, Рони (род. 1987) — гондурасский футболист, нападающий клуба «Реал Эспанья». Выступал в сборной Гондураса.
 Мендоса, Хосе (род. 1989) — гондурасский футболист, вратарь клуба «Хутикальпа» и сборной Гондураса. Участник Олимпийских игр в Лондоне.
 Фигероа, Хосе Роберто (род. 1959) — гондурасский футболист, нападающий. Участник чемпионата мира 1982 года.

Примечания 

Города Гондураса